Софійська площа — площа у Києві
 Софійська площа — площа у Великому Новгороді

Площі